Il singolare del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Moraing che ha battuto in finale Roberto Azar 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Pablo Arraya (semifinali)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Alejandro Ganzábal (semifinali)
 Jimmy Brown (quarti di finale)

 Blaine Willenborg (primo turno)
 Charles Cox (primo turno)
 Ricardo Acuña (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1987